Tŭrgovishte kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Trgovisjte, kommun, Targovisjte, 
 Targovisjte (ort), regionhuvudort, Obsjtina Trgovisjte, 
 Targovisjte (region), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar